Diogo Raquel (2 de Novembro de 1993) é um actor português, já interpretou a personagem de Hugo Lobo na série juvenil da TVI Morangos com Açúcar e actualmente faz o papel de Bruno Miranda Medeiros na novela Fascínios.

Televisão
Morangos com Açúcar

Fascínios

Ligações externas 
 

Atores de Portugal